Сумия () — село в Дахадаевском районе Дагестана. Входит в Дуакарский сельсовет.

География 
Село расположено на северном склоне горы Ураридаг на высоте 1669 м над уровнем моря. Находится в 19 км к юго-западу от села Уркарах (райцентр), в 68 к западу от Дербента и в 100 км к югу от Махачкалы.

В селе протекает река Сумиякотты (бассейн реки Кинтуракотты). В селе одна улица — Речная.

Ближайшие населённые пункты (в радиусе 3,5 км): Кищамахи, Хулабаркмахи, Узралмахи, Дуакар, Микрасанамахи, Сур-Сурбачи, Аяцури, Мукракари, Уцулимахи, Буккамахи.

Климат умеренно континентальный.

Население 

Национальный состав: даргинцы — 100 %.

История 
Село образовалось как выселок Сумиямахи села Дуакар. Относится к историко-географической области Сюрга (Сирха) Внутреннего Дагестана.

Объекты села, включённые в список памятников истории и культуры регионального значения: кладбище (кон. XIX в.), дом Газиева А. (нач. XIX в.), источник (нач. XIX в.).

Этимология 
Название происходит от даргинского слова сумк (ложь, обман). Селение возникло на террасе, которое считалось очень неустойчивым, обманчивым в отношении урожайности.

Примечания 

Населённые пункты Дахадаевского района